Borggräfe ist der Familienname folgender Personen:

 Henning Borggräfe (* 1981), deutscher Zeithistoriker
 Rafaela Borggräfe (* 2000), deutsche Fußballspielerin
 Silke Borggräfe (1940–2011), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD), siehe Silke Reyer